Dnipropetrovsk puede hacer referencia a:
 Dnipropetrovsk: óblast de Ucrania.
 Dnipropetrovsk: raión de Ucrania.
 Dnipropetrovsk: ciudad de Ucrania.